Neudamm steht für:

 Neudamm, Wohnplatz von Neuwegersleben, Gemeinde Am Großen Bruch, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Neudamm, deutscher Name von Dębno, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Neudamm, deutscher Name von Wassilkowo (Kaliningrad, Gurjewsk), Dorf im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neudamm, deutscher Name von Maloje Wassilkowo, Gut im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neudamm Campus, Campus der Universität von Namibia

Neudamm ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Schulz-Neudamm (1899–1969), deutscher Grafiker und Illustrator

Siehe auch:
 Neuendamm (Begriffsklärung)